Saint-Caprais (Allier)
 Saint-Caprais (Cher)
 Saint-Caprais (Gers)
 Saint-Caprais (Lot)
ook:
Saint-Caprais-de-Blaye,  Gironde 
Saint-Caprais-de-Bordeaux,  Gironde 
Saint-Caprais-de-Lerm,  Lot-et-Garonne